Steindorff är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Georg Steindorff (1861–1951), tysk egyptolog
 Ludwig Steindorff (född 1952), tysk historiker

Se även  
 Steindorf
 Steendorff

Tyska efternamn